Esglésies:
Sant Feliu d'Arraona, nom de l'antiga capella parroquial de Sant Nicolau, a Sabadell.
 Geografia:
Turó del Castell d'Arraona, turó de Sabadell.
 Història:
Arraona, assentament romà a Sabadell.